

События 
 К Болгарии присоединены части юго-восточных земель Аварского каганата.
 В Китае начинается эпоха Юнь-Чжэнь — с восхождением императора Ли Суна.
 Войска Карла Великого вторгаются в Чехию.
 В Аахене освящён собор.
 Мюнстеру дарован статус города.
 Основание княжества Андорры.
 Хан аваров принял христианство и признал Карла своим покровителем.
 Появление византийского флота в Далмации и Венеции. 
 Неудачная осада славянами Патр. 
 Утверждение власти Византии на Пелопоннесе. 
 Императором Китая стал Шунь-цзун.

См. также